Der Hammerwurf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2001 wurde am 6. und 7. August 2001 im Commonwealth Stadium der kanadischen Stadt Edmonton ausgetragen.

Der Wettbewerb stand für Frauen zum zweiten Mal auf dem Programm von Weltmeisterschaften. War die Teilnehmerzahl mit 21 Werferinnen vor zwei Jahren noch relativ gering, stach die Disziplin diesmal mit 34 Athletinnen als der bestbesetzte Wettbewerb bei dieser Veranstaltung im Bereich Wurf und Stoß heraus.

Die rumänische Titelverteidigerin und Weltrekordinhaberin Mihaela Melinte war vor den Olympischen Spielen 2000 des Dopingmissbrauchs mit Nandrolon überführt und mit einer zweijährigen Sperre belegt worden, sodass sie von der Teilnahme an diesen Weltmeisterschaften ausgeschlossen war.

Weltmeisterin wurde die Kubanerin Yipsi Moreno, die bei den Panamerikanischen Spielen 1999 Zweite geworden war. Die Russin Olga Kusenkowa setzte auch hier ihre Silberserie fort. Bereits bei den Europameisterschaften 1998, den Weltmeisterschaften 1999 und den Olympischen Spielen 2000 hatte es jeweils Silber für sie gegeben. Diesmal fehlten ihr zum Sieg vier Zentimeter. Bronze ging an die Australierin Bronwyn Eagles.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Die kubanische Weltmeisterin Yipsi Moreno stellte im Finale am 7. August mit ihrer Siegesweite von 70,65 m einen neuen Amerikarekord auf.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
34 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 67,00 m. Vier Athletinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den acht nächstplatzierten Sportlerinnen auf zwölf Werferinnen aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So reichten für die Finalteilnahme schließlich 64,37 m.

Gruppe A 

6. August 2001, 13:00 Uhr

Gruppe B 
6. August 2001, 14:50 Uhr

Finale 
7. August 2001, 20:05 Uhr

Weblinks 
 8th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 24. Juli 2020
 Women Hammer Throw Athletics VIII World Championship 2001 Edmonton (CAN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 27. August 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Hammer Throw, Edmonton 2001, S. 343 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 27. August 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hammerwurf der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Edmonton